Parohia Raci este o parohie din Comuna Negomir, Județul Gorj, România.

Acesta este formata din satele: Condeiești, Raci, Orzu, Valea Racilor și Paltinu.

Aceasta are sediul la biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", Raci.